Le Tournoi de Paris-Bercy est le  et dernier Masters Series de la saison 2007. Il s'est déroulé du 28 octobre au 4 novembre et a été remporté par David Nalbandian.

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Paris-Bercy
ATP 2007
Tennis en France en 2007
Tennis en octobre 2007
Sport en novembre 2007
Sport à Paris en 2007